La denominación Plaza de los Mártires puede referirse a:
 Plaza de Los Mártires, espacio público en Bogotá, Colombia.
 Plaza de los Mártires, espacio público en Bombay, India.
 Plaza de los Mártires, en Beirut, Líbano.
 Plaza de los Mártires, espacio público en Trípoli, Libia, antiguamente conocida como Plaza Verde.
 Plaza de los Mártires, espacio público en Toluca, México.